Winkelhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Winkelhofer (1820–1894), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Heinrich Winkelhofer (1478–1526), deutscher Jurist
 Martina Winkelhofer (* 1972), österreichische Historikerin, Kunsthistorikerin und Autorin
 Sebastian Winkelhofer (1743–1806), deutscher katholischer Theologe, Pfarr- und Hofprediger

Siehe auch:
 Winklhofer